Заріччя —  село в Україні, в Оржицькому районі Полтавської області. Населення становить 40 осіб. Орган місцевого самоврядування — Черевківська сільська рада.

Географія 
Село Заріччя знаходиться на правому березі річки Сліпорід, вище за течією на відстані 1,5 км розташоване село Сліпорід, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Хорошки, на протилежному березі - села Черевки та Хорошки.

Посилання 
 Погода в селі Заріччя 

Села Полтавської області
Населені пункти Лубенського району